El topónimo Worthington puede hacer referencia a:

 varios lugares de Estados Unidos:
 Worthington, un pueblo en el estado de Indiana;
 Worthington, una ciudad en el estado de Iowa;
 Worthington, una ciudad en el estado de Kentucky;
 Worthington, un pueblo en el estado de Massachusetts;
 Worthington, un municipio en el estado de Minnesota;
 Worthington, una ciudad en el estado anterior;
 Worthington, una villa en el estado de Misuri;
 Worthington, un municipio en el estado de Ohio;
 Worthington, una ciudad en el estado anterior;
 Worthington, un distrito municipal en el estado de Pensilvania;
 Worthington, un pueblo en el estado de Virginia Occidental;

 varios lugares de Inglaterra:
 Worthington, una parroquia civil en el condado del Gran Mánchester; o
 Worthington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Leicestershire.